Damendoppel der Olympischen Sommerspiele 1924.

Titelverteidigerinnen waren Kathleen McKane und Winifred McNair. Das Finale bestritten Hazel Wightman und Helen Wills gegen Phyllis Covell und Kathleen McKane, das Wightman und Wills in zwei Sätzen gewannen. Im Spiel um die Bronzemedaille gewannen Evelyn Colyer und Dorothy Shepherd-Barron in zwei Sätzen gegen Marguerite Broquedis und Yvonne Bourgeois.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Tennis-Damendoppel
1924
Tennisturnier 1924
Tennisturnier in Colombes